Tomáš Hyka (né le  à Mladá Boleslav en Tchéquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

Carrière en club 
Formé au BK Mladá Boleslav, il débute comme professionnel au sein de l'Extraliga tchèque durant la saison 2010-2011. Il quitte ensuite son pays natal pour le Canada en jouant au niveau junior pour les Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ. Après avoir complété sa première saison avec les Olympiques, il est repêché par les Kings de Los Angeles en  position lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012.

Il joue une autre saison dans la LHJMQ avant de rejoindre le Färjestads BK au championnat élite de Suède. Il retourne en République tchèque en 2014 avec son club formateur à Mladá Boleslav et joue trois saisons avec l'équipe. 

Le , il retourne en Amérique du Nord en signant un contrat d'un an avec les Golden Knights de Vegas, nouvelle équipe de la LNH.

Carrière internationale 
Il représente la Tchéquie au niveau international. Il honore sa première sélection senior lors du Euro Hockey Tour en 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2009-2010 || BK Mladá Boleslav U20 || Extraliga U20 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || BK Mladá Boleslav U20 || Extraliga U20 || 38 || 14 || 17 || 31 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 13 || 1 || 0 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Olympiques de Gatineau || LHJMQ || 50 || 20 || 44 || 64 || 30 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2012-2013 || Olympiques de Gatineau || LHJMQ || 49 || 20 || 34 || 54 || 24 || 10 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
| 2013-2014 || Färjestads BK U20 || J20 SuperElit || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Färjestads BK || SHL || 40 || 4 || 5 || 9 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || VIK Västerås HK || Allsvenskan || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || 10 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2014-2015 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 22 || 7 || 3 || 10 || 10 || 9 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2015-2016 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 47 || 12 || 18 || 30 || 22 || 10 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 2016-2017 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 48 || 17 || 21 || 38 || 18 || 5 || 4 || 1 || 5 || 6
|-
| 2017-2018 || Wolves de Chicago || LAH || 50 || 15 || 33 || 48 || 8 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || Golden Knights de Vegas || LNH || 10 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Wolves de Chicago || LAH || 43 || 16 || 24 || 40 || 10 || 22 || 3 || 12 || 15 || 6
|-
| 2017-2018 || Golden Knights de Vegas || LNH || 17 || 1 || 3 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 49 || 17 || 17 || 34 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 59 || 14 || 35 || 49 || 14 || 5 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2021-2022 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||37|| 11|| 24|| 35|| 14|| 15|| 5|| 7|| 12|| 6

|10 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2010 || align=left| Tchéquie U17 || align=left|Défi mondial -17 ans ||5||1||0||1||2 ||align=left| place
|-
| 2011 || align=left| Tchéquie U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||6||1||1||2||0 ||align=left| place
|-
| 2012 || align=left| Tchéquie U20 || align=left|Championnat du monde junior ||5||0||2||2||4 ||align=left| place
|-
| 2013 || align=left| Tchéquie U20 || align=left|Championnat du monde junior ||6||3||2||5||2 ||align=left| place
|-
| 2017 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||4||0||0||0||0 ||align=left| place
|-
| 2018 || align=left| Tchéquie || align=left|Championnat du monde ||8 ||3 ||3 ||6 ||2 ||align=left| place

Références 

Naissance en mars 1993
Naissance à Mladá Boleslav
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur du Färjestads BK
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022